Евгений Алексеевич Трубников (1883—1964) — русский и советский архитектор, брат архитекторов Павла и Михаила.

Биография 
Родился 13 февраля (25 февраля по новому стилю) 1883 года в селе Большие Соли Костромской губернии в семье столяра-резчика, из семерых детей которого трое стали архитекторами.

В 1910 году окончил МУЖВЗ со званием архитектора. Выполнил проекты доходного дома Варваринского акционерного общества в Москве (1911 год, совместно с братом Павлом), школы для Московского уездного земства (1913 год, совместно с М. М. Чураковым). 

В 1916—1918 годах служил в царской армии, был участником Первой мировой войны. После демобилизации жил и работал в Костроме, а с 1925 года — в Москве (в доме № 17 в Ермолаевском переулке). Занимался проектно-архитектурной работой, преподавал в московских вузах — МИСИ, МИИТ, МАРХИ. 

Умер 5 июня 1964 года в Москве.

Литература 
 А. А. Додонова. Династия Трубниковых, архитекторов и художников. – Иваново: ОАО «Издательство «Иваново», 2009. ISBN 978-5-85229-319-0.

Примечания

Ссылки 
 Трубников Евгений Алексеевич 
 РЕЙТИНГ АРХИТЕКТОРОВ Российской империи, СССР, «русского зарубежья», Российской Федерации и республик бывшего Советского Союза

Архитекторы Российской империи
Родившиеся в Костромской губернии
Участники Первой мировой войны (Россия)